Beach to Beacon 10K — ежегодный 10-километровый шоссейный пробег, который проходит в городе Кейп-Элизабет, штат Мэн, США. Трасса пробега проходит вдоль морского побережья. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 5000 человек. В первые годы проведения участниками были в основном местные спортсмены, а в последнее время на старт выходят сильнейшие стайеры мира. 

Основателем соревнований является олимпийская чемпионка 1984 года в марафоне, уроженка города Кейп-Элизабет — Джоан Бенуа.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований

Международные соревнования по лёгкой атлетике в США
Пробеги
Международные спортивные соревнования в Мэне
Появились в 1998 году в США
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1998 года